Ragtime – genere musicale
 Ragtime – composizione di Igor' Stravinskij
 Ragtime – film del 1927 diretto da Scott Pembroke
 Ragtime – romanzo di E. L. Doctorow del 1975
 Ragtime – film del 1981 diretto da Miloš Forman, tratto dall'omonimo romanzo
 Ragtime – musical del 1998, tratto dall'omonimo romanzo